Ryūji Satō o Ryūji Saitō puede referirse a:

Ryūji Satō, árbitro japonés nacido en 1977.
Ryūji Saitō, futbolista japonés nacido en 1993.
Ryūji Satō, actor japonés nacido en 1995.